Несколько судов были названы SS Southern Cross в честь созвездия Южный Крест

 SS Southern Cross (1886) — парусно-винтовой барк. Построен в Норвегии в 1886 году как китобойное судно Pollux. В 1898—1900 годах участвовал в Британской антарктической экспедиции, перед началом которой переименован в Southern Cross. Затонул в шторм 31 марта 1914 года
 SS Southern Cross (1921) — океанский лайнер. В годы Второй мировой войны назывался USS Wharton (AP-7)
 SS Southern Cross (1946) — судно для перевозки тяжеловесных грузов.
 SS Southern Cross (1955) — океанский лайнер.